The Fifth Estate peut faire référence à :
 The Fifth Estate, émission d'information canadienne produite par CBC Television.
 Le Cinquième Pouvoir (The Fifth Estate), film sur WikiLeaks réalisé par Bill Condon et sorti en 2013.